Женский волейбольный турнир IX летней Спартакиады народов СССР был проведён с 19 по 30 сентября 1986 года в пяти городах СССР. Финальный этап прошёл в Ленинграде.

Система проведения 
В турнире приняли участие сборные команды 13 союзных республик (кроме Армянской и Таджикской), Москвы и Ленинграда. К соревнованиям допущены спортсменки в возрасте до 20 лет. Участвовало 24 мастера спорта и 2 мастера спорта международного класса.  

На предварительном этапе 15 команд-участниц разделены на 4 подгруппы. По две лучшие команды из подгрупп вышли в финальный этап и по круговой системе разыграли места с 1-го по 8-е. При этом учитывались результаты матчей команд-финалистов между собой на предварительной стадии.

Результаты

Предварительный этап

Подгруппа 1 (Одесса)

Подгруппа 2 (Свердловск)

Подгруппа 3 (Москва)

Подгруппа 4 (Алма-Ата)

Финальный этап (Ленинград)

Призёры 
 Москва: Е.Бажина (Вооружённые Силы), В.Болотова («Динамо»), Луиза Дианова («Динамо»), Татьяна Крайнова (Вооружённые Силы), Диана Качалова (Вооружённые Силы), Л.Молибога (Вооружённые Силы), Н.Мухина (Вооружённые Силы), Татьяна Романовская (Вооружённые Силы), И.Савинова («Динамо»), Юлия Салцевич (Вооружённые Силы), Татьяна Сидоренко (Вооружённые Силы), Л.Швецова (Вооружённые Силы). Тренер — Валерий Клигер.

 РСФСР: Е.Белова («Буревестник» Челябинск), Елена Долгопятова («Спартак» Омск), Елена Ким («Буревестник» Челябинск), Светлана Корытова, Ольга Мирошко («Спартак» Омск), О.Нилова (Профсоюзы Свердловск), С.Попова (Профсоюзы Новосибирск), Марина Ситникова («Спартак» Омск), Ирина Смирнова (Профсоюзы Свердловск), Мария Ушакова («Спартак» Омск), Елена Хакимова (Профсоюзы Свердловск), Наталья Харезова («Спартак» Омск). Тренер — Николай Карполь.

 Украинская ССР: Виктория Бубенцова (Профсоюзы Запорожье), Ирина Вчерашняя («Буревестник» Запорожье), Э.Калинюк (Профсоюзы Запорожье), Я.Лопатина («Спартак» Донецк), Вита Лысечко (Профсоюзы Запорожье), И.Орлова («Буревестник» Одесса), Наталья Папижанская (Профсоюзы Киев), М.Полякова (Профсоюзы Запорожье), Ирина Пухальская, Т.Цвик («Буревестник» Одесса), Елена Шабовта (Профсоюзы Запорожье), Галина Штанько (Профсоюзы Запорожье). Тренер — Владимир Бузаев.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 Панорама спортивного года 1986 / Сост. В. М. Андрианов. — М.: Физкультура и спорт, 1987. — С. 185—186.

См. также 
Летняя Спартакиада народов СССР 1986

Примечания 

Волейбол на Спартакиадах народов СССР
1986 год в волейболе
Летняя Спартакиада народов СССР 1986